Durbin,  città della Virginia Occidentale
4389 Durbin,  asteroide della fascia principale
Dick Durbin,  politico statunitense